Andreina – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1939 roku przez włoskiego biologa Alessandro Briana (1873-1969).

Gatunki
Andreina synapturae Brian, 1939

Przypisy 

Chondracanthidae